Carlos César (ator) — ator português
 Carlos César (político)  — político português
 Carlos César (treinador de futebol) — treinador brasileiro de futebol 
 Carlos César Neves — futebolista brasileiro  do  Atlético Mineiro 

Desambiguações de antropônimos